Стержнево — название нескольких населённых пунктов:
 Стержнево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Стержнево — деревня в Пыталовском районе Псковской области.